Krister Cantoni, né le  à Lugano en Suisse, est un joueur professionnel suisso-finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier droit.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || HC Lugano || LNA
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || HC Lugano || LNA
|| 33 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || HC Lugano || LNA
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || SC Herisau || LNB
|| 36 || 16 || 7 || 23 || 14 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1995-1996 || SC Herisau || LNB
|| 35 || 15 || 7 || 22 || 30 || 5 || 3 || 1 || 4 || 14
|-
| 1996-1997 || HC La Chaux-de-Fonds || LNA
|| 36 || 6 || 7 || 13 || 2 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 40 || 4 || 7 || 11 || 18 || 14 || 4 || 2 || 6 || 2
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 8 || 10 || 18 || 12 || 15 || 3 || 0 || 3 || 4
|-
| 1999-2000 || Ambrì-Piotta || LNA
|| 45 || 7 || 5 || 12 || 18 || 9 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2000-2001 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 6 || 6 || 12 || 30 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2001-2002 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 42 || 7 || 4 || 11 || 10 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 
|-
| 2002-2003 || HC Lugano || LNA
|| 38 || 1 || 7 || 8 || 18 || 16 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2003-2004 || HC Lugano || LNA
|| 46 || 3 || 6 || 9 || 22 || 16 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
| 2004-2005 || HC Lugano || LNA
|| 22 || 1 || 4 || 5 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 40
|-
| 2004-2005 || HC Coire || LNB
|| 3 || 0 || 2 || 2 || 4 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || HC Lugano || LNA
|| 38 || 0 || 4 || 4 || 10 || 17 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2006-2007 || HC Lugano || LNA
|| 40 || 2 || 9 || 11 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2007-2008 || HC Lugano || LNA
|| 42 || 2 || 4 || 6 || 40 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || HC Lugano || LNA
|| 48 || 0 || 2 || 2 || 26 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 || HC Ceresio || 
|| 25 || 6 || 6 || 12 || 37 || 6 || 1 || 0 || 1 || 8 
|-
| 2010-2011 || HC Ceresio || 
|| 10 || 1 || 2 || 3 || 24 || || || || || 

|570||47||75||122||220||138||12||9||21||16

Notes et références 

Naissance en avril 1973
Naissance à Lugano
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Lugano
Joueur du SC Herisau
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Coire
Sportif tessinois
Attaquant de hockey sur glace